Richard Russell (1687-1759), médecin britannique ;
 Richard Russell (1971-), producteur et réalisateur artistique anglais ;
 Richard Russell, Jr. (1897-1971), homme politique américain.